Tongren – miasto w Chinach, w prowincji Kuejczou
 Tongren – powiat w Chinach, w prowincji Qinghai, w prefekturze autonomicznej Huangnan